Dancsó József (1938) kertészmérnök, mérnök-tanár
 Dancsó József (1969) politikus (Fidesz), országgyűlési képviselő (1998-2014)